

Висоцьк — місто, Ленінградська область, Виборзький район

Села:
 Висоцьк — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Висоцьк — Рівненська область, Сарненський район

Див. також 
 Висоцьке
 Висоцько